Marco Aurelio, imperatore romano dal 161 al 169
Marcus Aurelius Commodus Antoninus (Commodo), imperatore romano dal 180 al 192
Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla), imperatore romano dal 211 al 217
Marcus Aurelius Commodus Antoninus (Eliogabalo), imperatore romano dal 217 al 222
Marcus Aurelius Severus Alexander (Alessandro Severo), imperatore romano dal 222 al 235
Marco Aurelio Valerio Claudio (Claudio II il Gotico), imperatore romano dal 268 al 270
Marco Aurelio Mario, usurpatore romano dell'Impero delle Gallie nel 269
Marco Aurelio Probo, imperatore romano dal 276 al 282
Marco Aurelio Caro, imperatore romano dal 282 al 283
Marco Aurelio Carino, imperatore romano
Marco Aurelio Valerio Massimiano Erculio (Massimiano), imperatore romano assieme a Diocleziano
Marco Aurelio Massenzio, usurpatore romano
Marco Aurélio Cunha dos Santos detto Marco Aurélio, calciatore brasiliano attivo anche in Italia
Marco Aurelio, nome proprio di persona maschile
Marc'Aurelio, premio assegnato ai migliori film Festa internazionale di Roma
Marc'Aurelio, giornale satirico italiano